Volvo V90 (1996) – samochód osobowy klasy wyższej produkowany w latach 1996–1998.
 Volvo V90 (2016) – samochód osobowy klasy wyższej produkowany od 2016 roku.